А́нджело Э́мо () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
* Эмо, Анджело (1666—1750) — венецианский государственный и военный деятель.
  (1731—1791) — венецианский адмирал.
 Эмо, Анджело (1852—?) — итальянский физик.

Примечания